Palestra Italia é um nome criado em 26 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo, pelo imigrante italiano Luigi Cervo, no ato da fundação do clube hoje conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. 

Na década seguinte ao seu surgimento, esse nome foi também adotado por outros clubes do futebol brasileiro, dentre os quais, o Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte e o Palestra Itália Futebol Clube (já extinto), ambos fundados em 1921.

Fundando em 1914, o Palmeiras chamava-se Palestra Italia. O Cruzeiro, por sua vez, fundado em 1921, tinha a denominação de Società Sportiva Palestra Italia.

Segunda Guerra Mundial 

Quando o Brasil declarou guerra ao Eixo (na Segunda Guerra Mundial), o governo de Getúlio Vargas proibiu e, consequentemente, determinou as mudanças de nomes que fizessem menção direta ou indireta à Itália, à Alemanha e ao Japão.

O Palestra Italia original escolheu o nome "Palmeiras" por ser a letra P a mesma inicial de Palestra, mantendo assim um vínculo com sua antiga denominação. O novo nome também é uma homenagem à extinta Associação Atlética das Palmeiras, na qual alguns jogadores do Palestra haviam jogado. Em 2009, o Palmeiras utilizou um uniforme azul, em homenagem a seleção italiana de futebol.

O Palestra Italia de Minas Gerais com a necessidade de se transformar o clube numa entidade totalmente brasileira, e após a publicação de outro Decreto-Lei em 31 de agosto de 1942, foi concretizada em 2 de outubro de 1942, quando, numa reunião da diretoria, foi aprovada uma nova mudança no nome do clube para Ypiranga, em homenagem ao local onde teria sido proclamada a Independência do Brasil. No dia 7 de outubro de 1942, numa nova assembleia, que acabou com a renúncia do presidente Ennes Cyro Pony,entregar a direção do clube, por 15 dias, a uma junta governativa; doar todos os troféus e bronzes à campanha do metal e adotar um novo uniforme para a equipe de futebol. E foi aprovado o nome do clube que permanece até hoje: Cruzeiro Esporte Clube, uma homenagem ao símbolo maior da pátria, a constelação do Cruzeiro do Sul, e que foi sugerida pelo ex-presidente do clube Oswaldo Pinto Coelho, o time ainda utilizaria o nome Palestra, provisóriamente durante todo o final de 1942, pois a burocracia da Federação de Futebol só aprovou os novos estatutos no início de 1943.

Homenagens ao Palestra Italia 

Seja por homenagem ao primeiro Palestra Italia (hoje, S.E. Palmeiras), seja por terem gostado do nome, vários outros clubes adotaram a mesma denominação. 

Desses "novos Palestras", destaca-se o de Belo Horizonte (Cruzeiro E.C.). Outros foram criados em municípios do interior paulista, estando alguns deles ainda em atividade, tais como: Palestra Esporte Clube de São José do Rio Preto, Palestra de São Bernardo e outros. 

Houve também muitos outros que foram extintos, tais como: Palestra Itália de São Carlos, Palestra Itália de Rio Claro e Palestra Futebol Clube de Ribeirão Preto, entre outros.

No Paraná houve um Palestra Itália Futebol Clube, fundado em 1921, que fundiu-se com o Britânia Sport Club e com o Clube Atlético Ferroviário em 1971 para dar origem ao Colorado Esporte Clube. O Colorado, por sua vez, fundiu-se ao Esporte Clube Pinheiros, formando o Paraná Clube em 1989.

Interessante notar ainda que houve um clube denominado Palestra Italia, que não praticava futebol, na cidade de Nova Iorque, onde a imigração italiana também deixou influências socioculturais muito fortes.

Ver Também 
Palestra
Sociedade Esportiva Palmeiras
Cruzeiro Esporte Clube

Cruzeiro Esporte Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras